Монтінья́к-Тупінері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Бордо, 45 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 153,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтіньяк-Тупінері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтіньяк-Тупінері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна